Tanaisz: A Don vagy valamelyik mellékfolyójának (Donyec–Ajdar) a neve az ókorban
 Tanaisz: A folyó névadója, görög gyarmatváros a Don torkolatában